„Озмъндс“ () е поп група от гр. Солт Лейк Сити, щата Юта, Съединени американски щати.

Има голяма популярност в периода от 1960-те до 1980-те години. В разни периоди в нея участват повечето от децата на мормонско семейство от Огдън – първоначално братята Алан Озмънд, Уейн Озмънд, Мерил Озмънд и Джей Озмънд, а по-късно и по-малките Дони Озмънд, Мари Озмънд и Джими Озмънд. През 1970-те години имат и популярно телевизионно предаване.

Дискография

Албуми 
 Songs We Sang on The Andy Williams Show (1962)
 We Sing You a Merry Christmas (1962)
 Preview: The Travels of Jaimie McPheeters (1963)
 The New Sound of The Osmond Brothers Singing More Songs They Sang on The Andy Williams Show (1964)
 Hello! The Osmond Brothers (1970)
 Osmonds (1970)
 Homemade (1971)
 Phase III (1971)
 The Sensational Incredible Fantastic Osmonds (1972)
 The Osmonds Live (1972)
 Crazy Horses (1972)
 The Plan (1973)
 Love Me for a Reason (1974)
 The Proud One (1975)
 Around the World: Live in Concert (1975)
 Brainstorm (1976)
 The Osmonds Christmas Album (1976)
 The Osmonds Greatest Hits (1977)
 Steppin'Out (1979)
 The Osmond Brothers (1982)
 One Way Rider (1984)
 The All-Time Greatest Hits of the Osmond Family (2000)
 20th Century Masters: The Millennium Collection: The Best of The Osmonds (2002)
 Osmondmania! (2003)
 50th Anniversary Reunion Concert (2008)
 I Can't Get There Without You (2012)

Сингли 
 Be My Little Baby Bumblebee (1963)
 The Travels of Jaimie McPheeters (1963)
 Mister Sandman (1964)
 Vi Sjunger Pa Svenska (1965)
 Ovan Regnbagen (1966)
 Flower Music (1967)
 Mary Elizabeth (1968)
 I've Got Loving on My Mind (1968)
 Taking a Chance on Love (1969)
 I've Got Loving on My Mind (1970)
 One Bad Apple (1970)
 I Can't Stop (1971)
 Double Lovin' (1971)
 Yo-Yo (1971)
 Down by the Lazy River (1972)
 Hold Her Tight (1972)
 Crazy Horses (1972)
 Goin' Home (1973)
 Let Me In (1973)
 Movie Man (1973)
 I Can't Stop (1974)
 Love Me for a Reason (1974)
 Having A Party (1975)
 The Proud One (1975)
 I'm Still Gonna Need You (1975)
 I Can't Live a Dream (1976)
 Back on the Road Again (1976)
 Rainin' (1979)
 Steppin' Out (1979)
 I Think About Your Lovin' (1982)
 It's Like Falling in Love (Over and Over) (1982)
 Never Ending Song of Love (1982)
 She's Ready for Someone to Love Her (1983)
 Where Does an Angel Go When She Cries (1984)
 One Way Rider (1984)
 If Every Man Had a Woman Like You (1984)
 Anytime (1985)
 Baby, When Your Heart Breaks Down (1985)
 Baby Wants (1986)
 You Look Like the One I Love (1986)
 Looking for Suzanne (1986)
 Slow Ride (1987)

Американски семейни музикални групи
Американски момчешки групи
Американски поп групи